«Среда» («Среdа») — международный журнал, специализировавшийся на проблемах средств массовой информации в странах Европы и на постсоветском пространстве. Выходил в Москве в с 1995 по 2004 год.

Учреждён Европейским институтом средств массовой информации и российским Центром исследований СМИ.

До 1999 года журнал имел подзаголовок «Русско-европейское журналистское обозрение», с 1999 года — «Российско-европейский журнал о медиа».

«Среда» имела международный редакционный совет, наблюдавший за деятельностью журнала и отвечавший за финансирование, в составе:
 Берндт-Петер Ланге, генеральный директор Европейского института средств массовой информации (Германия) — председатель
 Франсишку Пинту Балсемау, председатель телекомпании SIC 3, председатель издательского дома SOJORNAL (Португалия)
 Рунар Вольдт, руководитель исследовательского отдела ЕИСМИ (Германия)
 Ина Навазельскис, директор образовательных и специальных программ Института «Открытое общество» (США)
 сэр Джек Стюарт-Кларк, вице-президент Европейского парламента (Великобритания)
 Иен Эллиот, директор центра «Великобритания-Россия»
 Андрей Кортунов, президент Российского научного фонда
 Владимир Лепёхин, главный редактор журнала «Представительная власть»
 Виктор Монахов, член Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ
 Гисберт Мрозек, шеф-корреспондент объединённого корпункта «Руфа/Фокус», директор агентства «Руфо-пресс лтд.»
 Эдуард Сагалаев, председатель Конфедерации журналистских союзов, президент Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6 «Москва»), президент Международного московского пресс-клуба
 Егор Яковлев, учредитель «Общей газеты», президент АО «РТВ-Пресс»
 Василь Яцура, президент Центра медиа-инициатив (Украина)

Позже в его состав вошли также:
 Алевтина Борецкая, редактор «Украинского медиа-бюллетеня»
 Лиза Джани Контини, редактор «Бюллетеня Европейского института средств массовой информации»
 Роберт Карл Манофф, директор Центра войны, мира и средств массовой информации факультета журналистики Нью-Йоркского университета
 Владимир Светозаров, директор Национального института прессы
 Григорий Шевелёв, президент Российского Фонда развития телевидения

С 1999 года в редакционную коллегию журнала входили:
 Евгений Абов, заместитель генерального директора «Проф-Медиа», член правления Всемирной газетной ассоциации (WAN)
 Манана Асламазян, генеральный директор «Интерньюс-Россия», председатель правления Internews International
 Вероника Дмитриева, директор Фонда поддержки независимых СМИ
 Ольга Никулина, президент Союза издателей и распространителей печатной продукции
 Андрей Кортунов, президент Московского общественного научного фонда
 Роберт Коулсон
 Аркадий Майофис, директор телекомпании ТВ-2, г. Томск
 Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей
 Григорий Шевелёв, зам. председателя государственной радиокомпании «Маяк»
 Егор Яковлев
 Василь Яцура, главный редактор «Телерадиокурьера»

Главными редакторами (соредакторами) журнала в 1995—1996 годах были Глеб Павловский и Алексей Панкин. С номера 12 1996 года — Алексей Панкин.

Художественным куратором журнала в 1995—1996 годах был Марат Гельман.

Периодичность: ежемесячный. Объём: 96 полос. Тираж: 5000 экземпляров (в 2004 году — 2450 экземпляров).

Журнал проводил международные семинары, конференции, симпозиумы; организовывал учебные курсы для журналистов и издателей; участвовал в качестве коллективного наблюдателя на выборах в странах СНГ и Восточной Европы; был одним их организаторов Медиа-форумов стран СНГ и Балтии.

Среди известных авторов, постоянно печатавшихся в журнале:
 Джеймс Адамс
 Роберт Аргенбрайт
 Франсишку Пинту Балсемау
 Клод-Жан Бертран
 Моник ван Дюссельдорп
 Мишель Грегуар
 Уильям Данкерли
 Георгий Зубков
 Тито В. Карбальо
 Патрик Кокберн
 Александр Кривенко
 Андрей Левкин
 Владимир Лепёхин
 Эдуард Лозанский
 Вернер А. Майер
 Майкл Макфол
 Владимир Мелехов
 Сергей Митрофанов
 Филипп Монье Ина Навазельскис
 Пётр Паламарчук
 Борис Панкин
 Олег Панфилов
 Ирина Прусс
 Инна Руденко
 Александр Рутковский
 Питер Рутланд
 Эдуард Сагалаев
 Александр Тарасов
 Елена Токарева
 Джеймс Хайдер
 Оттокар Хан
 Ивон Чуа
 Илья Шатуновский
 Виталий Шлыков
 Владимир Энтин
 Генрих Юшкявичус

Ссылки 
 Сайт журнала «Среда»

Журналы, появившиеся в 1994 году